Ровер — многозначный термин

Персоналии 

 Ровер, Сиверт Аллен (1887—1951) — американский энтомолог. 
 Ровер, Станислас Жозеф Франсуа Ксавье (1748—1798) — французский политический демагог.

 Ровер, Юрген (1924—2015) — немецкий военный историк и профессор истории в Университете Штутгарта, специализируется на истории военно-морских сил.

Автомобильная марка 

 Land Rover — британская автомобилестроительная компания.
 Rover Group — британская государственная компания, производитель транспортных средств. Ликвидирована в 2000 году.
 Rover Company — британский производитель автомобилей, мотоциклов и велосипедов. С 2010 года, марка Rover принадлежит китайской компании SAIC.
 MG Rover Group — британская автомобилестроительная компания. Была сформирована из части бывшего Rover Group в 2000 году. Ликвидирована в 2005 году.

Кличка собаки 
 Rover — персонаж немого чёрно-белого фильма Спасена Ровером (1905).
 Rover — главный персонаж повести Роверандом (1925).
 Rover — один из анимированных помощников по поиску в операционной системе Windows XP. В русскоязычной версии — Тузик.

Футбольные клубы 

 Альбион Роверс, Шотландия.
 Блэкберн Роверс, Англия.
 Бристоль Роверс, Англия.
 Донкастер Роверс, Англия.
 Рэйт Роверс, Шотландия.
 Слайго Роверс, Ирландия.
 Транмир Роверс, Англия.
 Форест Грин Роверс, Англия.
 Шемрок Роверс, Ирландия.

Другое 
Rover — морской пират, разбойник, пиратское судно.
Ровер (планетоход) — космический аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты или небесного тела.
Mars Exploration Rover — начатая в 2003 году американская роботизированная межпланетная миссия NASA, в которую включены два марсохода — Spirit и Opportunity.
RoverComputers Ltd (рус. РоверКомпьютерс Лтд) — российская компания, занимающаяся сборкой и распространением компьютерной техники и цифровой электроники.
Ровер () — фильм режиссёра Дэвида Мишо 2014 года.
 Ровер — бытовое обозначение спутниковых приёмников геодезического класса

См. также 
 Рёвер
 Ревер

Примечания